Xyletinus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1809. Xyletinus ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Xyletinus